Іш-К'абель (д/н — між 702 та 711) — калоомте царства Вака' спільно з ахавом К'ініч-Баламом II. Ім'я перекладається як «Водяна Лілія-Рука».

Життєпис 
Походила зі Зміїної династії. Донька Йукноом-Ч'еєн II, калоомте Канульського царства. Союз останнього зі своїм васалом К'ініч-Баламом II, ахавом царства Вака', який закріплено шлюбом з Іш-К'абель. Це відбулося близько 670 року. Чудові портрети подружжя збереглися на встановлених з нагоди закінчення двадцятиріччя в 692 році парних стелах 33 і 34 з Ель-Перу.

Інш-К'абель отримала титул калоомте (на кшталт імператриці). Завдяки знатності і титулу мала більш високий статус, ніж її чоловік, проте її влада не перевищувала політичну вагу К'ініч-Балама II. Вважається, що Іш-К'абель могла командувати військовими силами Вака', коли це царство разом з Канульським царством воювало проти Мутульського царства і його союзників. У 695 році в союзі із своїм братом Йукноом-Їч'аак-К'аком виступила проти Мутуля, проте зазнало поразки. Після цього надала притулок брату, який вимушений був тікати зі своєї столиці. В подальшому, незважаючи на родинні зв'язки зКанульською державою, разом з чоловіком зберегла владу.

На честь закінчення 10-річчя в день 9.13.10.0.0, 7 Ахав 3 Кумк'у (26 січня 702 року) за наказом Іш-К'абель і К'ініч-Бахлама II було встановлено стелу 43. Померла між 702 та 711 роками

Гробницю Іш-К'абель археологи відкрили всередині Споруди М13-1 в 2012 році. Ім'я цариці записано на алебастровій посудині, що має форму мушлі равлика.

Джерела 
 Guenter S. Informe Preliminar de la Epigrafía de El Perú // Proyecto Arqueológico El Perú-Waka': informe no.2, temporada 2004 / Ed. by H. Escobedo and D. Freidel. Report submitted to the Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala, 2005. — P. 363—400
 Martin S., Grube N. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. 2nd edition. — London — New York: Thames and Hudson, 2008.
 Zach Zorich. Uncovering a Maya Warrior Queen//Archaeology. — May/June 2013
 Castañeda F. Monumentos de El Perú-Waka’: nuevos hallazgos // Proyecto Regoinal Arqueológico El Perú-Waka': informe no.11, temporada 2013 / Ed. by J. Perez and D. Freidel. Informe entregado a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala, 2013. — P. 195—197

Цариці мая
Правителі VIII століття